20-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 3 по 28 квітня 1951 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 18 шахістів.
Втретє чемпіоном України став киянин Анатолій Банник (загалом 5 титулів). Набравши 12 очок з 17 можливих, він на ½ очка випередив групу шахістів, які розділи 2-4-ті місця, а саме Юхима Когана, Юрія Коца та Бориса Гольденова.

Зі 147 зіграних на турнірі партій — 111 закінчилися перемогою однієї зі сторін (75,5 %), внічию завершилися 36 партій. У 6 партіях була зарахована технічна перемога (поразка)

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

1951 у шахах
Спорт у Києві
Квітень 1951
Чемпіонати УРСР із шахів
1951 в українському спорті